Tura – określona jednostka czasu w tradycyjnych i komputerowych grach strategicznych i grach fabularnych, w której gracz wykonuje swój ruch, podejmuje jakieś działanie. W tym czasie nie mogą działać jego przeciwnicy, ewentualnie sojusznicy. 

W zależności od typu gry czas ten może być liczony w latach, dniach czy minutach, jednakże może być też nieokreślony. Podział na tury występuje także w wielu innych grach, w których gracze nie działają synchronicznie.

Tury w tradycyjnych grach fabularnych 
W grach fabularnych jest to jednostka czasu wynosząca od kilku, kilkunastu sekund do minuty. Przy czym przy dłuższych odcinkach czasu wówczas tury dzielone są na rundy.
W tego typu grach podział czasu gry występuje w sytuacjach specjalnych, jak np. podczas walki; przy rozwiązywaniu pewnych problemów, gdy upływ czasu może mieć poważne konsekwencje dla postaci graczy i przeplatany jest z narracjami mistrza gry lub swobodnymi opowieściami czy innymi działaniami graczy. Zazwyczaj MG decyduje o momencie, w którym zostanie wprowadzony podział gry na tury, jednak mogą się przyczynić do tego także gracze np. poprzez deklarację zaatakowania jakiejś osoby czy istoty w jej otoczeniu. Podczas turowych odcinków czasu graczy obowiązuje przyjęta w danym systemie mechanika, konsekwencje działań jednostek określane są testami przy użyciu kości. Najczęściej są to sytuacje przełomowe lub kulminacyjne w stworzonym przez mistrza gry scenariuszu.

Zobacz też 
 gry turowe

Terminologia gier komputerowych
Terminologia stosowana w grach fabularnych